Boetticher je priimek več oseb:
 Hans von Boetticher, zoolog
 Hans Boetticher, general in pravnik